Čapek je české příjmení. Ženskou variantou je Čapková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alois Čapek (1873–1952) – český elektrotechnik, vynálezce a regionální historik Týniště nad Orlicí
 Antonín Čapek (1855–1929) – báňský a lázeňský lékař, otec Karla Čapka a Josefa Čapka
 Emanuel Čapek (1880–1960) – český redaktor, pedagog, politik, spisovatel a komeniolog
 František Čapek – více různých osobností
 Jan Čapek (rozcestník) – více různých osobností
 Jan Čapek ze Sán († po 1445) – husitský polní velitel a vůdce sirotků
 Jan Blahoslav Čapek (1903–1982) – komeniolog, literární historik, profesor UK
 Jan Ladislav Čapek (1858–1913) – klasický filolog
 Jan Vratislav Čapek (1842–1909) – českoamerický novinář a technik, bratr Tomáše Čapka
 Jindra Čapek ( * 1953) – český malíř, ilustrátor, grafik
 Jindřich Václav Čapek (1837–1895) – sochař a restaurátor
 Josef Čapek (rozcestník) – více různých osobností
 Josef Čapek (1887–1945) – malíř a spisovatel, bratr Karla Čapka
 Karel Čapek (rozcestník) – více různých osobností
 Karel Čapek (1890–1938) – spisovatel, dramatik, novinář, bratr Josefa Čapka
 Ladislav Čapek (1919–1996) – český režisér animovaných filmů
 Milíč Čapek (1909–1997) – český filosof, profesor na Bostonské univerzitě v USA
 Miroslav Čapek (* 1961) – soudce a politik, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP za KSČM a LB
 Norbert Fabián Čapek (1870–1942) – náboženský myslitel, novinář a spisovatel
 Otakar Čapek (1893–1967) – český spisovatel a agrární politik
 Pavel Čapek (* 1958) – český sportovní novinář a televizní komentátor
 Pavel Čapek (fotbalista) (* 1976) – český fotbalista
 Richard Čapek (* 1945) – český kartograf
 Robert Čapek (* 1967) – český pedagog, též autor a překladatel sci-fi literatury
 Stanislav Čapek (1883–1966) – českobratrský evangelický farář
 Tomáš Čapek (1861–1950) – českoamerický právník, bankéř, politik a novinář, bratr Jana Vratislava Čapka
 Václav Čapek (1915–1944), příslušník 311. československé bombardovací perutě RAF
 Vítek Čapek (1954–1988) – český výtvarník, historik umění a kurátor

ženy
 Anna Čapková-Vostrovská (1866–1956) – českoamerická publicistka a členka prvního čs. odboje, manželka Tomáše Čapka
 Dagmar Čapková (1925–2016) – komenioložka a pedagožka
 Helena Čapková (1886–1961) – spisovatelka, sestra Karla a Josefa
 Jarmila Čapková (1889–1962) – česká překladatelka, manželka výtvarníka a spisovatele Josefa Čapka
 Marcelina Čapková (1895–1915) – česko–francouzská zdravotní sestra Červeného kříže
 Martina Čapková (* 1991) – česká florbalistka a reprezentantka
 Tereza Čapková (* 1987) – česká sportovkyně, atletka-běžkyně
 Věra Čapková – československá rybářka, mistryně světa a Evropy v rybolovné technice
 Viola Parente-Čapková (* 1966) – česká překladatelka
 Zuzana Čapková (* 1975) – herečka

jiný význam
 Čapek (planetka) – planetka „1931 Čapek“, pojmenovaná po Karlu Čapkovi
 ČAPEK – zkratka České asociace pétanque klubů
 Čapkův most – most přes Malši, který nechal postavit František Miroslav Čapek
 Vila Čapek – vila v Karlových Varech

Podobné 
 Capek
 Czapek

Česká příjmení